Chevrolet — марка автомобілів, що виробляються корпорацією General Motors.

Компанію засновано 3 листопада 1911 року. Вона носить ім'я гонщика Луї Шевроле.

Перший автомобіль марки Chevrolet — SIX, з'явився 1912 року в США. Він мав шестициліндровий двигун об'ємом 4,7 літра, потужністю 30 кінських сил. Максимальна швидкість автомобіля становила 105 км/год.

Моделі Chevrolet

Історичний ряд 
 Chevrolet L
 Chevrolet 490 Touring
 Chevrolet Superior

Легкові автомобілі 
 Chevrolet Alero
 Chevrolet Astra
 Chevrolet Astra Sedan
 Chevrolet Aveo
 Chevrolet Bel Air
 Chevrolet Beretta
 Chevrolet Biscayne
 Chevrolet C2
 Chevrolet Celta
 Chevrolet Celebrity
 Chevrolet Chevelle
 Chevrolet Camaro
 Chevrolet Caprice
 Chevrolet Cavalier
 Chevrolet Citation
 Chevrolet Classic
 Chevrolet Cobalt
 Chevrolet Corvair
 Chevrolet Corsica
 Chevrolet Corvette
 Chevrolet Cruze
 Chevrolet Lova
 Chevrolet Lumina
 Chevrolet Impala
 Chevrolet Malibu
 Chevrolet Master
 Chevrolet Monte Carlo
 Chevrolet Monza
 Chevrolet National
 Chevrolet Nova
 Chevrolet Sail
 Chevrolet Sprint
 Chevrolet Tavera
 Chevrolet Transcar
 Chevrolet Vega
 Chevrolet Viva
 Chevrolet Volt

Позашляховики/Пікапи 
 Chevrolet Avalanche
 Chevrolet Blazer
 Chevrolet C/K
 Chevrolet Colorado
 Chevrolet Cheyenne
 Chevrolet El Camino
 Chevrolet Equinox
 Chevrolet Niva
 Chevrolet Pick Up
 Chevrolet Silverado
 Chevrolet Spectrum
 Chevrolet SSR
 Chevrolet Suburban
 Chevrolet Tahoe
 Chevrolet TrailBlazer
 Chevrolet Traverse

Мікроавтобуси/мінівени 
 Chevrolet Astro
 Chevrolet Express
 Chevrolet G10
 Chevrolet G20
 Chevrolet G30
 Chevrolet HHR (auch in Europa)
 Chevrolet Trans Sport
 Chevrolet Uplander
 Chevrolet Van
 Chevrolet Venture

Європейські моделі Chevrolet

Міські автомобілі 
 Chevrolet Matiz

Суперміні 
 Chevrolet Kalos
 Chevrolet Aveo

Компактні автомобілі 
 Chevrolet Lacetti
 Chevrolet Nubira
 
 Chevrolet Cruze

Сімейні автомобілі 
 Chevrolet Evanda
 Chevrolet Epica
 Chevrolet Malibu

Мінівени 
 Chevrolet Rezzo
 Chevrolet HHR

Позашляховики 
 Chevrolet Captiva

Південноамериканські моделі Chevrolet 

 Chevrolet Astra (Бразилія)
 Chevrolet Astra Sedan (Бразилія)
 Chevrolet Celta (Бразилія)
 Chevrolet Classic (Бразилія)
 Chevrolet Chevette (Бразилія)
 Chevrolet Corsa''
 Chevrolet 400 і Chevy (Аргентина)
 Chevrolet Opala (Бразилія)
 Chevrolet Kadett (Бразилія)
 Chevrolet Ipanema (Бразилія)
 Chevrolet Veraneio (Бразилія)

Галерея

Посилання 
 Модельний ряд Chevrolet 
 Краш-тест двох автомобілів Шевроле 1959 і 2009 років 
 

Автобудівні підприємства США
Підприємства, засновані 1911
Виробники електромобілів
Chevrolet